Rosa 'Rhapsody in Blue' — сорт роз класса Шраб.

Сорт назван в честь Рапсодии в стиле Блюз — одного из самых известных музыкальных произведений американского композитора Джорджа Гершвина, премьера которой состоялась 12 февраля 1924 года.

Биологическое описание 

Высота куста 200—245 см.

Куст вертикальный.

Листва светло-зелёная.

Цветки полумахровые, фиолетовые с белым центром и жёлтыми пыльниками.

Лепестков 15—20.

Цветение повторное, двумя волнами.

Аромат средней интенсивности, 6/10.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b (−17.8 °C… −20.6 °C) до более тёплых.

Устойчивость к мучнистой росе хорошая, к чёрной пятнистости слабая.

Растение можно формировать в виде высокого кустарника второго плана или не высокой плетистой розы.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Rhapsody in Blue ™' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Rhapsody in Blue ™